Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji UniCredit Czech Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-německý pár Nicholas Monroe a Simon Stadler, jehož členové na turnaji nestartovali.

Soutěž čtyřhry vyhrála druhá nasazená německo-česká dvojice Andre Begemann a Lukáš Rosol, když ve finále přehrála kanadský pár Peter Polansky a Adil Shamasdin po snadném průběhu dvou sad 6–1 a 6–2.

Nasazení hráčů 
  Tomasz Bednarek /  Lukáš Dlouhý (čtvrtfinále)
  '''Andre Begemann /  Lukáš Rosol (vítězové)
  Martin Emmrich /  Christopher Kas (1. kolo)
  František Čermák /  Michail Jelgin ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk čtyřhry

Moneta Czech Open
ATP Challenger Tour 2014
Tenis v Česku v roce 2014